Kiespijn kan verwijzen naar:

Kiespijn (gebitsaandoening)
Kiespijn (televisieprogramma), een televisieprogramma van de NTR